Ripken ist der Familienname folgender Personen:
 Cal Ripken Jr. (* 1960), US-amerikanischer Baseballspieler
 Georg Ripken (1900–1962), deutscher Politiker (DP, CDU)